Алексе́й Льво́вич Королько́в ( —) — русский учёный-артиллерист и педагог, генерал-лейтенант, заслуженный профессор и почётный член Конференции Михайловской артиллерийской академии. 
Член Санкт-Петербургского математического общества.

Биография 
Получил образование в Михайловском артиллерийском училище и Артиллерийской академии. Заканчивал образование в Цюрихском политехникуме. с 1884 года офицер-воспитатель Киевского кадетского корпуса, с 1891 года штатный преподаватель математики и физики во Втором кадетском корпусе. 

С 1893 года штатный преподаватель, с 1901 года экстраординарный профессор, с 1901 года ординарный профессор, с 1908 года заслуженный профессор и член Конференции (с 1915 года — почётный член) Михайловской артиллерийской академии. В 1897 году произведён в полковники гвардии, в 1905 году в генерал-майоры, в 1914 году в генерал-лейтенанты.  

Параллельно с основной педагогической деятельностью в МАА был ординарным профессором Императорского женского педагогического института. Организатор физической и электротехнической лаборатории в МАА. С 1915 по 1917 годы состоял попечителем Харьковского учебного округа, с оставлением в звании заслуженного профессора и почётного члена Конференции МАА.

Умер в 1931 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии бывшего 1-го крематория на Донском кладбище.

Публикации 
 «Начальный учебник физики и химии» (составленный вместе с П. Матюшенко)
 «Переменные токи и трансформирование их» (СПб., 1897)
 «Лекции по электротехнике» (СПб., 1899)
 «Электротехника» (СПб., 1905)
 «Курс физики» (СПб., 1905)
и др.

Награды 
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1887); Св. Анны 3-й ст. (1891); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Анны 2-й ст. (1899); Св. Владимира 4-й ст. (1902); Св. Владимира 3-й ст. (1904); Св. Станислава 1-й ст. (1908); Св. Анны 1-й ст. (1913); Св. Владимира 2-й ст. (ВП 22.03.1915; с 01.01.1915).

Примечания

Литература 
 
 

Физики России
Физики по алфавиту
Учёные по алфавиту
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Попечители Харьковского учебного округа
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Заслуженные профессора Михайловской артиллерийской академии
Члены Санкт-Петербургского математического общества
Похороненные на Донском кладбище